Дзидзантун има више значења:

 Општина Дзидзантун (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзидзантун (Дзидзантун, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику